Osoby o tym nazwisku:
 Walerian Zawirski – polski powstaniec
 Zygmunt Zawirski – polski filozof i logik